Friedrich Dettmann ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Dettmann (1880–1965), deutscher Industrieller und Politiker (DNVP), siehe Fritz Dettmann (Politiker)
* Friedrich Dettmann (Politiker) (genannt Fiete; 1897–1970), deutscher Politiker (KPD, SED)